— японский кайдзю-фильм режиссёра Исиро Хонды, пятый о динозавре Годзилле, третий о бабочке Мотре, второй о птерозавре Родане и первый о драконе Кинге Гидоре. Японский кинопрокат начался 20 декабря 1964 года.

Фильм был признан одним из лучших в периоде Сёва, в Японии в год выхода фильм набрал 4 320 000 зрителей в кинотеатрах.

Релиз фильма на DVD состоялся в 2007 году.

В США фильм вышел под названием Гидра — трёхголовый монстр в 1965 г.

Сюжет 
Японский детектив Синдо должен охранять принцессу Селину из маленькой страны в Гималаях, когда она приезжает в Японию. Но во время полёта принцессы Селины случается непредвиденное: повинуясь сверхъестественному порыву, принцесса успевает покинуть самолёт за мгновение до того, как он взрывается. Оказывается, в самолёт попал метеорит, прилетевший из космоса. В Японии принцесса Селина всё так же продолжает вести себя очень странно, заявляя, что она прибыла с Венеры и что людям угрожает страшная опасность. Действительно, вскоре из океана появляется Годзилла, а из кратера вулкана вылезает Родан, которые начинают наводить панику на японцев. Но это ещё не всё: дело в том, что в прилетевшем метеорите на землю прибыл трёхголовый инопланетный монстр Гидора, уничтоживший ранее Венеру. Вскоре появляется третий монстр — личинка Мотры, который просит, чтобы Годзилла и Родан прекратили враждовать между собой и объединили силы, чтобы уничтожить Гидору. В это время вокруг принцессы Селины также разгораются нешуточные страсти, ибо из её родной страны в Японию прибыли наёмные убийцы, стремящиеся ликвидировать принцессу и захватить власть в её стране. Годзилла и Родан не соглашаются помогать Мотре, так как «защищать людей — не их дело», но когда Мотра оказывается в беде, они всё-таки приходят ей на помощь. Синдо спасает принцессу от убийц, а Годзилла, Родан и Мотра расправляются с Кингом Гидорой, после чего тот, закутанный в «паутину» Мотры, улетает в космос. Селина перестаёт странно себя вести и улетает в свою страну. Родан улетает, а Годзилла и личинка Мотры уходят в море.

В ролях

Показанные чудовища 

 Годзилла — гигантский динозавр, оживший и мутировавший во время бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. В первый раз напал на Японию в 1954 году. Главная суперспособность Годзиллы — он может извергать из пасти тепловой луч. Размеры: рост 50 м; вес 20 000 т.
 Кинг Гидора — чудовищный трёхголовый космический дракон, прилетевший в метеорите на Землю, чтобы уничтожить человечество. Чешуя ярко-золотистого цвета. Из всех трёх голов извергает разрушительные молнии. Это первый фильм с участием Кинга Гидоры, в последующих фильмах этот персонаж ещё много раз сражался с Годзиллой и Мотрой. Размеры: высота 100 м; размах крыльев 150 м; вес 30 000 т.
 Родан — огромный птерозавр, появившийся здесь, как и в первом фильме, из пещеры. Взмахами крыльев создаёт разрушительные вихри. Изначально являлся врагом Годзиллы, но перед угрозой со стороны Кинга Гидоры они объединяются с Мотрой и совместными усилиями одолевают инопланетного монстра. Это первый фильм, в котором Родан сталкивается с Годзиллой. Размеры: рост 50 м; размах крыльев 120—150 м; вес 15 000 т.
 Мотра — громадная бабочка с острова Инфант. В этом фильме присутствует только одна из двух гусениц Мотры, вылупившихся из яйца во время событий предыдущего фильма (вторая личинка умерла на острове). Сёстры-феи Сёбидзин сопровождают подрастающую личинку. Гусеница хорошо плавает, а при нападении стреляет клейкой паутиной. В этом фильме гусеница Мотры уговаривает при помощи телепатии Годзиллу и Родана забыть о вражде и совместно напасть на Кинга Гидору. Размеры личинки: длина 53 м; вес 10 000 т.

Русский Дубляж 
Фильм дублирован студией «Ленфильм» 

 Режиссёр дубляжа — Гелена Пирогова
 Переводчик — Михаил Черепнин
 Автор синхронного текста — Екатерина Барто
 Звукорежиссёр — Марина Макурина
 Звукомонтажёры — Татьяна Гожикова, Светлана Иванова
 Звукорежиссёр перезаписи — Владислав Иваровский
 Ассистент режиссёра — Мария Черкашина
 Творческий консультант — Мариуш Яворовский
 Диктор — Олег Белов

В зарубежном прокате 
Американская версия фильма оказалась короче оригинала почти на 10 минут. Помимо того, что часть сцен была вырезана, некоторые эпизоды были переставлены местами или смешаны, из за чего в фильме появилось несколько неясных моментов. Так, вырезана сцена призыва феями Сёбидзин Мотры. В оригинале Родан появляется чуть позже Годзиллы, в американском же варианте оба монстра появляются почти одновременно. Также эпизод, где принцесса Селина рассказывает Синдо, Наоко и доктору Цукамото о появлении Гидоры, перемещён вперёд, уже после того, как монстр прилетел на планету внутри метеорита.

В американской версии фильма Селина говорит, что прибыла не с Венеры, а с Марса. Это связано с тогдашним твёрдым убеждением на Западе, что именно на Марсе более всего вероятно присутствие разумной жизни.

Названия 
 Три гигантских монстра: Величайшая битва на Земле — перевод японского названия.
 Гидра — трёхголовый монстр — американское название.
 Годзилла Мотра Кинг Гидора: Величайшая битва на Земле — название японского переиздания в 1971 г.
 Монстр из монстров — Гидора — английское название от Toho.

Факты 

 Студия «Toho» не раскрывала публике, что Годзиллу играет человек в костюме, до самого выхода фильма в прокат.
 Актёр Хисая Ито, играющий Малнесса, ни разу за весь фильм не снимает солнцезащитных очков.
 Актёр Сёити Хиросэ позже повторно изображал Кинга Гидору в фильме «Годзилла против Монстра Зеро».

Примечания

Ссылки 
 «Гидора, трёхголовый монстр» на Japanese Movie Database

Фильмы о Мотре
Фильмы Японии 1964 года
Фильмы кинокомпании «Тохо»
Фантастические фильмы 1964 года
Фильмы о Годзилле
Пересекающийся токусацу
Фильмы о Токио
Фильмы об Иокогаме
Фильмы об инопланетянах
Фильмы о птерозаврах
Фильмы о драконах
Детективные фильмы Японии